Ibrahim Kharman es palestino. Es el Director General Adjunto del Grupo de Telecomunicaciones de Palestina (Paltel) y el Director Comercial del Grupo Paltel. El Grupo Palestino de Comunicaciones es una empresa pública por acciones establecida en 1995 en las Áreas Autónomas Palestinas de la Autoridad Nacional Palestina. Es el empleador más grande (después del gobierno) en Palestina.

Temprana edad y educación
Obtuvo una maestría en administración ejecutiva de empresas de la Universidad Northwestern y una licenciatura en ingeniería eléctrica de la Universidad Birzeit.

Carrera
Kharman ocupó el cargo de Gerente General Interino de la Compañía de Telecomunicaciones Palestina y fue designado después de seis meses por la Junta Directiva como Director General Adjunto del Grupo de Comunicaciones. También ocupó el cargo de Director de Marketing de Paltel desde 2010, y trabajó con el equipo de marketing para lograr muchos logros a lo largo de los años. El más reciente de los cuales fue el lanzamiento del servicio Paltel Giga Fiber, que es un servicio de Internet a través de tecnología de fibra óptica para el hogar, que proporciona a los hogares palestinos velocidades de hasta 1000 megabytes.

Referencias